Francia
 Sainte-Rose – comune della Guadalupa
 Sainte-Rose – comune della Riunione